Вина могу бити:

 Вина (Књажевац), насељено место у општини Књажевац, Србија
 Вина (Лесковац), насељено место града Лесковца, Србија
 Вина (Вргорац), насељено место града Вргорца, Хрватска
 Вина (филм)